Fat Cat oder Fatcat (englisch: Bonze) ist:

Musik:
 Fatcat (Funkband), deutsche Funkband aus Freiburg im Breisgau
 FatCat Records, britisches Musiklabel
 Fat Cat (Jazzclub), New Yorker Jazzclub
 Fat Cat Big Band, US-amerikanische Bigband
 Fat Cat (Sängerin) (* 1990), koreanische K-Pop-Sängerin

Film und Fernsehen:
 Fat Cat (2012), britisch-italienischer Spielfilm von Michele Fiascaris (2012)
 Fat Cat and Friends, australische Kinderfernsehserie
 der Originalname von Al Katzone, Figur aus der US-amerikanischen Zeichentrickserie Chip und Chap – Die Ritter des Rechts

Siehe auch:
 Fat Cat Day, der Tag, an dem ein Topmanager brutto so viel verdient hat wie ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in einem Jahr